

Новопільська сільська рада — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Новопільська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Черняхівський район

Див. також 
 Новопольська сільська рада